LQN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Qala-I-Naw (Afghanistan)